Bierkrug hat folgende Bedeutungen:

 Trinkgefäß mit Henkel, siehe Humpen
 Steinkrug, siehe Keferloher
 Bierkrug mit einem Liter Inhalt, siehe Maßkrug
 Krug (Bier), ein Bierkrug mit Bügelverschluss
 Bierkanne, historisches Transportgefäß

Siehe auch: